A 2012-es Touring Car Team Association az első szezonja a TTA (Touring Car Teams Association) csapatok bajnokságának amelyet a Skandináv Túraautó-Bajnokság ellen indítottak.

Csapatok és versenyzők 
Hivatalos nevezési lista

Versenynaptár
{| class="wikitable" style="font-size: 85%"
! Dátum
! Helyszín
! Pole pozíció
! Leggyorsabb kör
! Győztes versenyző
! Győztes csapat
! Végeredmény
|-
| Május 12.
|  Karlskoga Motorstadion
|  Linus Ohlsson
|  Fredrik Ekblom
|  Linus Ohlsson
|  Team Tidö/PWR Racing
| Végeredmény|-
| Június 2.
|  Anderstorp Raceway
|  Robert Dahlgren
|  Fredrik Ekblom
|  Fredrik Ekblom
|  Volvo Polestar Racing
|
|-
| Június 16.
|  Göteborg City Arena
|  Alx Danielsson
|  Fredrik Ekblom
|  Thed Björk
|  Volvo Polestar Racing
| Végeredmény
|-
| Július 7.
|  Falkenbergs Motorbana
|  Richard Göransson
|  Fredrik Larsson
|  Richard Göransson
|  BMW Dealer Team WCR
| Végeredmény
|-
| Augusztus 18.
|  Karlskoga Motorstadion
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Szeptember 1.
|  Anderstorp Raceway
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Szeptember 15.
|  Tierp Arena<ref>Tierp Stockholm Arena confirmed for TTA race seven - touringcartimes.com 17 februari 2012</ref>
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Szeptember 29.
|  Göteborg City Arena
| 
| 
| 
| 
| 
|}

 Bajnokság állása 
 Versenyzők 

Részletek:
1 2 3 jelentése: utalás az időmérőn elért helyezésekre, melyet pontokkal jutalmaznak: 3–2–1Dőlt jelentése: leggyorsabb kör.

 Csapat bajnokság 

Részletek:
1 2 3 jelentése: utalás az időmérőn elért helyezésekre, melyet pontokkal jutalmaznak: 3–2–1Dőlt'' jelentése: leggyorsabb kör.

Gyártók bajnoksága

Megjegyzések

Források

Touringcarteamassociation